El Condado de Mitchell es el nombre asignado a cinco condados de Estados Unidos en diferentes estados:

 Condado de Mitchell (Georgia)
 Condado de Mitchell (Iowa)
 Condado de Mitchell (Kansas)
 Condado de Mitchell (Carolina del Norte)
 Condado de Mitchell (Texas)